

Sigle 
 Liquefied natural gas – gas naturale liquefatto

Codici 
 LNG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lese (Papua Nuova Guinea)
 LNG – codice vettore ICAO di Lockheed Martin Aeronautics Company
 lng – codice ISO 639-3 della lingua longobarda

Altro 
 LNG – abbreviazione aeronautica di Long – Lungo